Fecske-torony magaslat a Magas-Tátra Lomnici-csúcshoz vezető gerincén   
 Fecske-torony  Andrzej Sapkowski lengyel író fantasy regénye, a Vaják könyvsorozat tagja